

Abbigliamento 
Coppa – parte del reggiseno

Alimentazione
Coppa – salume di maiale di diversa composizione in diverse zone d'Italia, ad esempio:
Coppa di Parma – salume riconosciuto a marchio IGP nel 2011
Coppa marchigiana – prodotto tipico marchigiano ottenuto dallo spolpo della testa del maiale, dalla lingua e dalle orecchie
Coppa Piacentina – salume riconosciuto a marchio DOP nel 1996
Coppa di testa – salume di carne suina cotta prodotto tradizionalmente in alcune regioni del centro Italia.
Coppa – taglio di carne corrispondente alla nuca

Geografia 
Coppa – torrente dell'Oltrepò Pavese

Linguistica 
Coppa – antica lettera dell'alfabeto greco, poi caduta in disuso

Scienza e tecnica 
Coppa – antica unità di misura

Utensili 
Coppa – contenitore simile a un calice, anche usato come trofeo

Persone
Elpidio Coppa – calciatore italiano, di ruolo ala.
Ezio Coppa – docente e politico italiano
Giovanni Coppa – cardinale italiano
Michela Coppa – showgirl, conduttrice televisiva e cantante italiana
Santino Coppa – allenatore di pallacanestro italiano

Pagine correlate
Coppe (disambigua)

Altri progetti